Distretto di Sălaj – distretto della Romania
 Sălaj – fiume della Romania

Pagine correlate 
 Szilágy